Macronicophilus är ett släkte av mångfotingar. Macronicophilus ingår i familjen Macronicophilidae. 

Macronicophilus är enda släktet i familjen Macronicophilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordkrypare
Macronicophilus